Die Liste der Statthalter von Noricum enthält die bekannten Statthalter der römischen Provinz Noricum. Die Liste ist nicht vollständig.

Bis in die Regierungszeit von Mark Aurel (161–180) war der Statthalter von Noricum ein Angehöriger des römischen Ritterstandes (Eques), der die Provinz als Procurator Augusti verwaltete. Unter Mark Aurel wurde in der Provinz die Legio II Italica stationiert. Deren Kommandeur, ein Angehöriger des römischen Senatorenstandes, war ab diesem Zeitpunkt zugleich der Statthalter, der die Provinz als Legatus Augusti pro praetore verwaltete.

Procuratores Augusti

Legati Augusti pro praetore

Einzelnachweise 

Noricum
!